Löts kyrka kan syfta på olika kyrkor:

Löts kyrka, Uppland
Löts kyrka, Öland
Löts kyrka, Östergötland